Bertil Antonsson (1921–2006), lutteur suédois ;
 Hans Antonsson (1934-2021), lutteur suédois ;
 Marcus Antonsson (1991–), footballeur suédois ;
 Mikael Antonsson (1991–), footballeur suédois.